Yuri Nikolayevitch Jukov (; Moscovo, 22 de janeiro de 1938 – 3 de março de 2023) foi um historiador russo e pesquisador do Instituto de História Russa da Academia Russa de Ciências. Zhukov publicou vários livros que cobrem Joseph Stalin, como Renaissance of Stalin and Handbook of a Stalinist.

Visão histórica 
Zhukov argumentou que Stalin não era pessoalmente responsável pelo Grande Expurgo e transferiu a culpa para os subordinados de Stalin. De acordo com Zhukov, Stalin conduziu reformas liberais na União Soviética e lançou os expurgos contra ameaças reais à segurança soviética. Zhukov também argumentou que, ao assumir o poder exclusivo, Stalin "salvou o país e o mundo" de Lev Kamenev, Leon Trotsky e Grigory Zinoviev, pois, na visão de Zhukov, sua política revolucionária colocou a União Soviética em conflito com o mundo.

Morte  
Jukov morreu no dia 3 de março de 2023, aos 85 anos.

Publicações em inglês

Publicações em russo 

 Сборник из 6-ти книг «Сталин. Неизвестные архивы СССР»
 Жуков Ю. Н. Сохранённые революцией. — М.: Московский рабочий, 1985. — 208 с. — 50 000 экз.
 Жуков Ю. Н. Бессмертие народного подвига: памятники воинской славы русского народа и мемориалы Отечественной войны 1812 г.. — М., 1987. — 39 с. — 10 000 экз.
 Жуков Ю. Н. Память Отечества: сохранение культурно-исторического наследия в СССР. — М.: Знание, 1988. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике). — 56 360 экз.
 Жуков Ю. Н. Становление и деятельность советских органов охраны памятников истории и культуры (1917—1920) / отв. ред. Н. М. Катунцева. — М.: Наука, 1989. — 302 с. — 1700 экз. — ISBN 5-02-008500-6.
 Жуков Ю. Н. Когда гремели пушки: спасение памятников зодчества в годы Великой Отечественной войны. — М.: Знание, 1990. — 38 с. — (В помощь лектору). — 3000 экз. — ISBN 5-254-00004-X.
 Жуков Ю. Н. Операция «Эрмитаж». — М., 1993. — 123 с. — 50 000 экз.
 Жуков Ю. Н. Тайны Кремля: Сталин, Молотов, Берия, Маленков. — М.: Терра — Книжный клуб, 2000. — 688 с. — (Тайны истории в романах, повестях и документах). — 10 000 экз. — ISBN 5-300-02990-4. (3-е изд. 2006)
 Жуков Ю. Н. Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933-1937 гг. — М.: Вагриус, 2003. — 512 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-9560-0147-X. (6-е изд. 2010)
 Жуков Ю. Н. Сталин: тайны власти. — М.: Вагриус, 2008. — 720 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-9697-0638-5.
 Жуков Ю. Н. Сталин: Арктический щит. — М.: Вагриус, 2008. — 544 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-9697-0472-5.
 Жуков Ю. Н. Народная империя Сталина. — М.: Алгоритм, 2009. — 334 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-699-35187-9.
 Жуков Ю. Н. Настольная книга сталиниста. — М.: Эксмо, 2010. — 320 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-699-40304-2.
 Жуков Ю. Н., Кожинов В. В., Мухин Ю. И. Загадка 37 года. — М.: Эксмо, Алгоритм, 2010. — 576 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-699-40624-1.
 Жуков Ю. Н. Гордиться, а не каяться! Правда о сталинской эпохе (сборник статей и интервью). — М.: Эксмо, Яуза, 2011. — 256 с. — 3500 экз. — ISBN 978-5-699-46904-8.
 Жуков Ю. Н. Первое поражение Сталина. 1917—1922 гг. От Российской Империи — к СССР. — М.: Издательский центр «Аква-Терм», 2011. — 672 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-905024-02-3.
 Жуков Ю. Н. Оборотная сторона НЭПа. Экономика и политическая борьба в СССР. 1923—1925 гг. — М.: Издательский центр «Аква-Терм», 2014. — 448 с. — ISBN 978-5-905024-20-7.
 Жуков Ю. Н. Сталин. Шаг вправо. — Концептуал, 2017. — 416 с. — ISBN 978-5-90686-724-7.
 Жуков Ю. Н. Григорий Зиновьев. Отвергнутый вождь мировой революции. — Концептуал, 2021. — 560 с. — ISBN 978-5-907472-00-6.

Ligações externas 
  em russo acessado em 9 de maio de 2021.

Escritores da Rússia